On the Beach kan syfta på:
On the Beach – den engelska titeln på en roman från 1958 skriven av Nevil Shute, se På stranden
On the Beach (Neil Young-album) – ett musikalbum av Neil Young
On the Beach (Chris Rea-album)  ett musikalbum av Chris Rea